Ledvina může být:

 ledvina – párový orgán obratlovců
 nadledvina – párové endokrinní žlázy obratlovců, přiložené k ledvinám
 ledviníkovité – rod kapradin

příjmení
 Jiří Ledvina (1914–1977) – český grafik
 Ludvík Ledvina (1868–1930) – český kněz a archeolog
 Martin Ledvina (* 1978) – český kytarista

Související články 
 Ledvinka